

Musica 
 Ombrelloni – singolo di Simone Cristicchi del 2006

Televisione 
 Ombrelloni – serie televisiva italiana trasmessa da Rai Due nel 2013